Lapworthella piligrana är en ringmaskart som beskrevs av Conway Morris och Fritz 1984. Lapworthella piligrana ingår i släktet Lapworthella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
piligrana